Atjar, zuur (bij)gerecht uit de Indische en Maleisische keuken
Acar (geslacht), een geslacht van tweekleppigen uit de familie van de Arcidae
Jacques Acar (1937-1977), Belgisch stripauteur